Nils Johansson, švedski hokejist, * 5. februar 1905, Švedska, † 3. december 1936, Švedska.

Johansson je vso kariero branil za klub Djurgårdens IF v švedski ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na kateri je osvojil srebrno medaljo.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 21/22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 22/23
|
| 5
| 5
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 3
| 3
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 23/24
|
| 6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
| 3
| 3
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 24/25
|
| 3
| 3
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 1
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 25/26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Klass II (SWE)
| 26/27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 26/27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
| 3
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 27/28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 28
|
| 4
| 5
|
|
|
|
| 0.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 28/29
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 28/29
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 29/30
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 29/30
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1928
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Djurgårdens IF